Козимо:

 Козимо I — великий герцог тосканский.
 Козимо II Медичи — великий герцог Тосканский с 1609 по 1621 годы.
 Козимо III Медичи — Великий герцог Тосканы в 1670—1723 годах из рода Медичи.
 Козимо Росселли — итальянский художник.